Финал Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2012/2013 прошёл с 8 по 10 марта 2013 года на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Полные результаты

Кубок мира по конькобежному спорту 2012/2013